Романовський Олександр Володимирович — український політик. Народний депутат України 8-го скликання.
 Романовський Олександр Демидович (1916—1943) — лейтенант Червоної армії, учасник Другої світової війни. 
 Романовський Олександр Костянтинович (нар. 1987) — російський хокеїст.
 Романовський Олександр Олександрович (нар. 1984) — український піаніст. 
 Романовський Олександр Олексійович (нар. 1951) — український учений у галузі менеджменту освіти.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок